Кокия-Кая-Баш, или Кокия-Кала — «Голубая скала» (558,5 м) — самая высокая вершина на мысе Айя, находится западнее горы Куш-Кая. Это — плосковершинная гора, которая обрывается к юго-западу гигантскими скальными ребрами; её отвесная юго-западная стена, падая в море, образует мыс Айя. Расположена в 5 км к югу от села Гончарное. 

На Кокия-Кая  было средневековое укрепление XIII—XIV века.

Примечания

Литература 
 Байцар Андрей Любомирович. География Крыма: учеб.-метод. пособие / А. Л. Байцар. — Львов: ЛНУ имени Ивана Франко, 2017. — 358 с.

География Балаклавского района
Скалы Севастополя